Петуховский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Петухи.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1010 человек, в том числе 502 мужчины и 508 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Западный Угол,
 село Петухи.

Примечания 

Сельские поселения Ключевского района